gqa – codice ISO 639-3 della lingua ga'ada